Il singolare  del BMW Tennis Championship 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Robin Söderling era il detentore del titolo, ma ha partecipato al BNP Paribas Open 2010.

Florian Mayer ha battuto in finale 6–4, 6–4 Gilles Simon.

Teste di serie

  Radek Štěpánek (secondo turno)
  Gilles Simon (finale)
  Benjamin Becker (quarti di finale)
  Jérémy Chardy (secondo turno)

 Andreas Seppi (primo turno)
 Andreas Beck (primo turno, retired)
 Michael Berrer (quarti di finale)
 Florian Mayer (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

BMW Tennis Championship 2010